Амхерст, Амерст () — британская фамилия, топоним.

Известные носители 
 Амхерст, Алисия (1865—1941) — британский ботаник, садовник и автор первой научной книги по истории английскому садоводству.
 Амхерст, Джеффри (, 1717—1797) — британский военный деятель, один из командующих британскими войсками в Северной Америке во время Семилетней войны.
 Амхерст, Уильям (; 1773—1857) — британский аристократ, в 1823—1828 годы исполнявший обязанности генерал-губернатора Бенгалии.
 Амхерст, Уильям (1732—1781) — британский военный офицер, генерал-лейтенант.

Географические объекты

США 
 Амхерст — город в штате Вирджиния, США.
 Амхерст — село в штате Висконсин, США.
 Амхерст — CDP в штате Колорадо, США.
 Амхерст — город в штате Массачусетс, США.
 Амхерст — город в штате Мэн, США.
 Амхерст — село в штате Небраска, США.
 Амхерст — город в штате Нью-Гэмпшир, США.
 Амхерст — территория, наибольший и самый густонаселённый пригород Буффало штата Нью-Йорк, США.
 Амхерст — город в штате Огайо, США.
 Амхерст — округ в штате Вирджиния, США.
 Амхерст — тауншип в штате Миннесота, США.
 Амхерст — тауншип в штате Огайо, США.
 Амхерст — город в штате Техас, США.
 Амхерст — невключённая территория в штате Южная Дакота, США.

Другие страны 
 Амхерст — город в Новой Шотландии, Канада.

Университеты 
 Амхерстский колледж — частный университет в Амхерсте, Массачусетс, США.
 Университет Массачусетса Амхерст — государственный университет в Амхерсте, Массачусетс, США.

Другое 
 Амхерст — канадский автомобиль, производившийся в 1912-м году.

См. также 
 Амхерстия